Лидия Семёновна Оникиенко (1921—1998) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 14 января 1921 года, в годы Гражданской войны в России, в станице Анастасиевской Кубано-Черноморской области, ныне Славянского района Краснодарского края, в крестьянской семье.

Окончив в 1937 году семилетку, вышла замуж и переехала на постоянное место жительства в хутор Гвардейский (ныне село Гвардейское) Крымского района Краснодарского края. Начала работать овощеводом огородной бригады в местном колхозе, который после Великой Отечественной войны был назван «Сопкой Героев». В 1962 году возглавила в колхозе звено в овощеводческой  под руководством также будущего Героя Социалистического Труда Ф. И. Лазутко. За звеном Лидии Семёновны, состоящим из 21 овощевода, было закреплено 87 гектаров земли, на которых выращивали помидоры, лук, зелёный горошек. В первый же год своей работы, применив новые способы ранней посадки, проращивая семена в парниках и высаживая рассаду в открытый грунт с бутонами, звено Оникиенко получило сверхплановый урожай томатов.

В последующие годы труженики её звена, применяя передовые технологии по выращиванию овощных культур, стабильно собирали с каждого гектара на закреплённой площади более 50 центнеров овощей и занимали передовые места среди овощеводческих коллективов Крымского района. В результате в годы восьмой пятилетки колхоз «Сопка Героев» продал государству 35 тысяч тонн томатов, в том числе сверх планового показателя более 6 тысяч тонн. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся заслуги, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Оникиенко Лидии Семёновне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию находилась на заслуженном отдыхе и проживала в селе Гвардейское Крымского района.

Умерла 21 сентября 1998 года и была похоронена на хуторском кладбище хутора.

Также была награждена орденом Трудового Красного Знамени (1968) и медалями, в числе которых две бронзовые медали ВДНХ СССР (1968, 1975).

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Библиография 
 Трудовая слава Кубани. Под. ред. Н. Л. Заздравных, Краснодар, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Оникиенко Лидия Семёновна 
 Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд 

Члены КПСС